Plusieurs ports romains ont eu le nom de portus magnus (« grand port ») :
 Portus Magnus en Espagne : Almería ;
 Portus Magnus en Algérie : Bethioua ;
 Portus Magnus en Égypte : Alexandrie.

Port antique
Cité de la Rome antique